Der Mann ohne Kopf – cortometraggio del 1916 diretto da Louis Neher
Der Mann ohne Kopf – cortometraggio del 1917 diretto da Fritz Freisler
L'uomo senza testa (Der Mann ohne Kopf) – film del 1927 diretto da Nunzio Malasomma
L'homme sans tête  (Der Mann ohne Kopf) – cortometraggio del 2003 diretto da Juan Solanas